Midland League 1889–90 var den første sæson af den engelske fodboldliga Midland League. Ligaen havde deltagelse af 11 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Lincoln City FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Midland League 1889/90

Noter 

Sæsoner i Midland League (1889-1960)
Fodbold i 1889
Fodbold i 1890